

Chimica 
 PBO – nome alternativo per indicare il piperonil butossido
 PbO – formula chimica del monossido di piombo
 PBO – nome alternativo per indicare lo Zylon

Codici 
 PBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paraburdoo (Western Australia) (Australia)

Formule molecolari